Dawidowicz ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Dawidowicz (1910–1993), österreichischer Musikpädagoge
 Janina Dawidowicz (* 1930), polnisch-britische Schriftstellerin und Übersetzerin, siehe Janina David
 Lucy Dawidowicz (1915–1990), US-amerikanische Historikerin
 Paweł Dawidowicz (* 1995), polnischer Fußballspieler
 Ryszard Dawidowicz (* 1960), polnischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Dawidowitsch
 Davidowitsch
 Davidović
 Davidovich
 Dawydowytsch